Randy Jackson puede referirse a:

 Randy Jackson (músico): miembro de The Jacksons y hermano de Michael Jackson.
 Randall Darius Jackson: músico, productor y juez de American Idol. 
 Randy Jackson (béisbol) (1926): jugador de béisbol estadounidense de los años cincuenta. 
 Randy Jackson (Zebra): guitarrista y cantante principal de la banda de rock Zebra.